Тиагу Сантус де Лима (род. 7 января 1984, Рио-де-Жанейро) — бразильский боец смешанных единоборств. Профессионально выступает с 2010 года. С 2013 года выступает под эгидой UFC. Попал в UFC через The Ultimate Fighter: Brazil 2. Владеет чёрным поясом по муай тай и фиолетовым поясом по бразильскому джиу-джитсу. Бывший претендент в полутяжёлом весе в UFC.

Ранняя карьера 
Перед началом карьеры в смешанных единоборствах, Сантус обучался капоэре в течение восьми лет и служил в бразильской армии, десантником.
Профессиональный дебют в ММА состоялся в октябре 2010 года. До перехода в The Ultimate Fighter, имея соотношение 8 побед и только 1 поражение. В марте 2013 года Сантус принял участие в The Ultimate Fighter: Brazil 2. Он выиграл решением большинства судей Гила Фрейтаса чтобы попасть в дом TUF. В турнире он столкнулся против Педро Ири и победил единогласным решением судей. В четвертьфинале он столкнулся с будущим победителем этого сезона Леонардо Сантус и проиграл единогласным решением судей. Несмотря на поражение, боссы UFC все же решили подписать его.

Титулы и достижения 
 MMATorch.com
 Обладатель премии «Лучший нокаут полугодия 2015 года» против Стива Боссе.
 Ultimate Fighting Championship
 Обладатель премии «Выступление вечера» (четыре раза)
 Обладатель премии «Лучший бой вечера» (два раза)

Статистика в смешанных единоборствах 

|Поражение
|align=center|22-11
|Джамалл Хилл
|TKO (удары)
|UFC Fight Night: Сантус vs. Хилл
|
|align=center|4
|align=center|2:31
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Поражение
|align=center|22-10
|Магомед Анкалаев
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Сантус vs. Анкалаев
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Победа
|align=center|22-9
|Джонни Уокер
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Сантус vs. Уокер
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Поражение
|align=center|21-9
|Александр Ракич
|Единогласное решение
|UFC 259
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Поражение
|align=center|21-8
|Гловер Тейшейра
|Сдача (удушение сзади)
|UFC on ESPN: Сантус vs. Тейшейра
|
|align=center|3
|align=center|1:49
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Поражение
|align=center|21-7
|Джон Джонс
|Раздельное решение
|UFC 239
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|21-6
|Ян Блахович
|TKO (удары руками)
|UFC Fight Night: Блахович vs. Сантус
|
|align=center|3
|align=center|0:39
|Прага, Чехия
|
|-
|Победа
|align=center|20-6
|Джими Манува
|KO (удар рукой)
|UFC 231
|
|align=center|2
|align=center|0:41
|Торонто, Канада
|
|-
|Победа
|align=center|19-6
|Эрик Андерс
|TKO (остановлен рефери)
|UFC Fight Night: Santos vs. Anders
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|18-6
|Кевин Холланд 
|Единогласное решение
|UFC 227
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лос-Анджелес, США
|
|-
|Поражение
|align=center|17-6
|Дэвид Бранч
|KO (удары руками)
|UFC Fight Night: Barboza vs. Lee
|
|align=center|1
|align=center|2:30
|Атлантик-Сити, США
|
|-
|Победа
|align=center|17-5
|Энтони Смит
|TKO (удары)
|UFC Fight Night: Machida vs. Anders
|
|align=center|2
|align=center|1:03
|Белен, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|16-5
|Джек Херманссон
|TKO (удары руками)
|UFC Fight Night: Brunson vs. Machida
|
|align=center|1
|align=center|4:59
|Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|15-5
|Джеральд Миршерт
|TKO (удары руками)
|UFC 213
|
|align=center|2
|align=center|2:04
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|14-5
|Джек Маршмен
|Техническим нокаутом (удар ногой с разворота и добивание)
|UFC Fight Night: Lewis vs. Browne
|
|align=center|2
|align=center|2:21
|Галифакс, Канада
|
|-
|Поражение
|align=center|13-5
|Эрик Спайсли
|Сабмишном (удушение сзади)
|UFC Fight Night: Cyborg vs. Lansberg
|
|align=center| 1
|align=center| 2:58
|Бразилиа, Бразилия
|
|-
|Поражение
|align=center|13-4
|Гегард Мусаси
|KO (удары)
|UFC 200
|
|align=center|1
|align=center|4:32
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|13-3
|Нейт Марквардт
|KO (удары)
|UFC 198
|
|align=center|1
|align=center|3:39
|Куритиба, Бразилия
|
|-
| Победа
|align=center|12-3
|Элиас Теодору
| Решением (единогласным)
|UFC Fight Night: Namajunas vs. VanZant
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|11-3
|Стив Боссе
|Нокаутом (удар ногой в голову)
|UFC Fight Night: Machida vs. Romero
|
|align=center| 1
|align=center| 0:29
|Холливуд, Флорида, США
|
|-
|Победа
|align=center|10-3
|Энди Энц
|Техническим нокаутом (удары)
|UFC 183
|
|align=center|1
|align=center|1:56
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Поражение
|align=center|9-3
|Юрая Холл
|Решением (единогласным)
|UFC 175
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|9-2
|Ронни Маркес
|Техническим нокаутом (удар ногой в корпус и добивание)
|UFC Fight Night: Shogun vs. Henderson 2
|
|align=center|1
|align=center|0:53
|Натал, Бразилия
|
|-
|Поражение
|align=center|8-2
|Сезар Феррейра
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|UFC 163
|
|align=center|1
|align=center|0:41
|Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|8-1
|Денис Фигейра
|Техническим нокаутом (удар ногой в голову и добивание)
|Watch Out Combat Show 20
|
|align=center|1
|align=center|N/A
|Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
|Поражение
|align=center|7-1
|Висенте Луке
|TKO (удары)
|Spartan MMA 2012
|
|align=center|1
|align=center|N/A
|Сан-Луис, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|7-0
|Жуниор Видал
|TKO (удары)
|Watch Out Combat Show 18
|
|align=center| 1
|align=center| N/A
|Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|6-0
|Энис Соуза
|Сабмишном (удушение сзади)
|Watch Out Combat Show 17
|
|align=center|3
|align=center|2:50
|Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
|Маркос Виджиани
|Решением (единогласным)
|Spartan MMA 2011
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center| 4-0
|Рафаэль Брага
|TKO (удары)
|Explosion Fight
|
|align=center|1
|align=center|N/A
|Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
|Маурисио Чуеке
|Решением (единогласным)
|Watch Out Combat Show 14
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
|Габриэль Барреиро
|Техническим нокаутом (удары)
|Senna Fight
|
|align=center|2
|align=center|1:53
|Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center| 1-0
|Гильерме Бенедиту
|Решением(единогласным)
|Watch Out Combat Show 10
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|}

См. также 
 Смешанные боевые искусства
 Ultimate Fighting Championship

Ссылки 
 
 Тиагу Сантус — страница на официальном сайте UFC

Бойцы смешанных единоборств Бразилии